Сезон 2015/16 стал для «Боруссии» 40-м в чемпионате Германии и 106-м со дня основания клуба. После провального прошлого сезона команду покинул главный тренер Юрген Клопп. Именно он за 6 лет вывел команду на новый уровень. На его место был назначен Томас Тухель, который как и Клопп до него пришел в команду из Майнца. Вместе с тренером в команду пришли несколько новых игроков. Под руководством Тухеля команда начала показывать хорошую игру. Итог сезона — серебро чемпионата и серебряные медали кубка страны.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

20.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

19.250.000

Зима 

19.000.000

Общие убытки:20.000.000

Общая прибыль:38.250.000

Разница:18.250.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига Европы

Квалификация

3-й квалификационный раунд

4-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2015/2016